Ма́йя Са́лмиовирта (; род. 11 января 1982, Хельсинки, Финляндия) — финская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2013—2014, 2014—2015, 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019, 2019—2020), серебро (2010—2011, 2012—2013), бронза (2011—2012, 2015—2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2008, в возрасте 16 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу